Leonidas kan syfta på:

 Leonidas I av Sparta
 Leonidas II av Sparta
 Leonidas från Tarent, grekisk epigramdiktare